Jorge Salas ist der Name folgender Personen:

* Jorge Salas Chávez (1914–??), argentinischer Segler
 Jorge del Río Salas (* 1918), argentinischer Segler
 Jorge Salas (Biathlet) (* 1942), argentinischer Biathlet